Ortolani ist der Familienname folgender Personen:

 Angiolina Ortolani-Tiberini (1834–1913), italienische Opernsängerin der Stimmlage Sopran
 Bartolomeo Ortolani (1839–1908), Bischof von Ascoli Piceno in Italien
 Leo Ortolani (* 1967), italienischer Karikaturist
 Marino Ortolani (1904–1983), italienischer Kinderarzt und Orthopäde
 Riz Ortolani (1926–2014), italienischer Filmkomponist

Siehe auch:
 Ortolani-Test